Севіньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Севіньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор